Lizard (engl. für Eidechse) steht für:
 Lizard (Album), Musikalbum von King Crimson
 Lizard (Film), italienisch-amerikanischer Film von George Eastman (1990)
 Lizard (New Mexico), Ort im Doña Ana County, New Mexico, USA
 The Lizard, Halbinsel in England
 Lizards Foot, Felssporn im Viktorialand, Antarktika
 Lizard Hill, Hügel im Grahamland, Antarktika
 Lizard Island, Insel vor der Westküste des Grahamlands, Antarktika
 Lizard Island (Queensland), Insel vor der Ostküste von Cook Shire, Queensland, Australien
 Lizard-Island-Nationalpark, Nationalpark auf Lizard Island, Cook Shire, Queensland, Australien
 Lizard Island Airport, Flughafen auf Lizard Island (Queensland), Insel vor der Ostküste von Cook Shire, Queensland, Australien
 Lizard Lighthouse, Leuchtturm am Lizard Point in England
 Lizard-Nunatak, Nunatak auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis

 Lizard (Kanarienvogel), Zeichnungskanarienrasse der Kanarienvögel